Dariusz Jabłoński ist der Name folgender Personen:

* Dariusz Jabłoński (Filmproduzent) (* 1961), polnischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor 
 Dariusz Jabłoński (Ringer) (* 1973), polnischer Ringer